Bank Austria TennisTrophy 2009 — 35-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 24 октября по 1 ноября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Филипп Пецшнер
 Парный разряд —  Максим Мирный и  Энди Рам

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Bank Austria TennisTrophy
 Мировой тур ATP 2009
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
  

Австрия
Теннис
Октябрь 2009 года
Ноябрь 2009 года
2009